Název Darien nese více sídel ve Spojených státech amerických:

 Darien (Connecticut)
 Darien (Georgie)
 Darien (Illinois)
 Darien (New York)
 Darien (Wisconsin)